BiH:
 Batkovići (Čajniče, BiH), naselje u općini Čajniču
 Batkovići (Goražde, BiH), naselje u općini Goraždu
 Batkovići (Neum, BiH), naselje u općini Neumu
 Batkovići (Nevesinje, BiH), naselje u općini Nevesinju

Srbija:
 Batkovići (Priboj, Srbija), naselje u općini Priboju